Модан — может означать следующее:

Города
 Модан — город во Франции.

Персоналии
 Модан (монах) —  настоятель монастыря Дрибурх.
 Модан Абердинский — святой епископ Абердинский. День памяти — 14 ноября.
Реки
 Модан (приток Пукстери)
 Модан (приток Серёжи)

См. также 
 Модан гару